Gminy w USA:
 North Benton (ang. North Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dallas
 North Benton (ang. North Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Polk